Dezanove - o número
19 — o ano 19 d.C
19 (álbum)

0019